La Supercoppa d'Ucraina 2007 (ufficialmente ) è stata la quarta edizione della Supercoppa d'Ucraina.

Si è svolta il 10 luglio 2007 allo Stadio Čornomorec' di Odessa tra la Dinamo Kiev, vincitrice della Vyšča Liha 2006-2007 e della Coppa d'Ucraina 2006-2007, e lo Šachtar, seconda classificata nella Vyšča Liha 2006-2007 e finalista della Coppa d'Ucraina 2006-2007.

A conquistare il titolo è stata la Dinamo Kiev che ha vinto per 4-2 ai rigori dopo il 2-2 dei tempi regolamentari.

Tabellino

Formazioni

Collegamenti esterni

Calcio nel 2007
2007
Incontri del F.K. Dynamo Kyïv
Competizioni sportive a Odessa